El Torneig de Lió 2022, també anomenat Open 6ème Sens – Métropole de Lyon 2022, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura interior que pertany a les sèrie s 250 del circuit WTA. La tercera edició del torneig es va celebrar entre el 26 de febrer i el 6 de març de 2022 al Halle Tony Garnier de Lió (França).

La WTA i els principals consells d'administració de tennis van prohibir a les tennistes russes i bielorusses competir sota la bandera dels seus països degut a la invasió russa d'Ucraïna per part de Rússia.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2022
WTA Tour 2022